Пи́тер Джо́натан Дендл (; ) — американский медиевист, культуролог и фольклорист. Автор работ по криптозоологии, филологии, демоническому в литературе, фильмам про зомби, средневековым растениям и медицине.

Биография 
Родился в семье Брайна и Кэтрин Дендл. Имеет брата Марка.

В 1990 году получил бакалавра гуманитарных наук по английскому языку и философии и в 1993 году магистра гуманитарных наук по философии в Кентуккийском университете.

В 1991 году получил магистра гуманитарных наук по английскому языку в Йельском университете.

В 1998 году получил доктора философии по английскому языку в Торонтском университете, защитив диссертацию по теме «Роль дьявола в древнеанглийской повествовательной литературе».

Является профессором английского языка в Университете штата Пенсильвания ( в Пало-Альто), где преподаёт фольклористику, современные представления о Средних веках, древне- и среднеанглийский язык и древне- и .

Научная деятельность 
Перевёл с древнеанглийского языка «Житие » святого Иеронима Стридонского и два народных сказания про Vitas Patrum Emeritensium из .

Выступил в качестве научного редактора трёх сборников работ, посвящённых различным вопросам связанным со сверхъестественным — «Здоровье и исцеление из средневекового сада» (), «Ашгейтовский исчерпывающий справочник по чудовищам и чудовищному» (), «Дьявол в обществе предмодерновой Европы» ()

Является автором «Энциклопедии фильмов о зомби» (), в которой впервые был представлен исчерпывающий тематический обзор на примере более двухсот фильмов из шестнадцати стран, охвативший временной промежуток в шестьдесят пять лет от начала 1930-х годов. Во втором томе были рассмотрены фильмы, вышедшие в 2000—2010 годах.

Научные труды

Монографии

Статьи

Научная редакция

Примечания

Литература

Ссылки 
 Owen J. "Devil Possessions" Swept England After Invasion, Study Suggests  // National Geographic News, 27.06.2007
 Cinema's (Still) Dead // , 19.03.2004

Выпускники Кентуккийского университета
Выпускники Йельского университета
Выпускники Торонтского университета
Преподаватели Торонтского университета
Фольклористы США
Культурологи США
Медиевисты США
Авторы энциклопедий и словарей